Cheetah (englisch „Gepard“) ist der Name:

 des Schimpansen aus der Filmserie Tarzan, siehe Cheeta
 eines südafrikanischen Kampfflugzeugs, siehe Atlas Cheetah
 einer Achterbahn, siehe Cheetah (Wild Adventures)
 einer Pistolenmodellserie des Herstellers Beretta, siehe Beretta 80
 eines Prototyps von Lamborghini, siehe Lamborghini LM002
 einer Version des Betriebssystems Mac OS X von Apple, siehe Mac OS X 10.0
 eines von 1935 bis 1948 produzierten Flugzeugtriebwerks des Herstellers Armstrong Siddeley, siehe Armstrong Siddeley Cheetah
 einer Comicfigur und Gegnerin von Wonder Woman, siehe Wonder Woman#Freunde und Feinde
 eines katzenähnlichen Laufroboters von Boston Dynamics
 Cheetah Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cheetah Cars (Neuseeland), ehemaliger neuseeländischer Automobilhersteller
 Cheetah (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 C-R Cheetah, US-amerikanischer Automobilhersteller 

he:צ'יטה